Plaatsen
Christ Church (Barbados), parish van Barbados
Christ Church Nichola Town, parish van Saint Kitts en Nevis
Christ Church (Oxford), een van de colleges van de Universiteit van Oxford

Kerkgebouwen
Christ Church (Amsterdam), voormalige lakenhal
Christ Church (Philadelphia), kerk in Philadelphia
Christ Church Cathedral, kathedraal in Dublin

Zie ook
Christchurch